Corobicí se puede referir a:

Corobicí: río de Costa Rica.
Corobicí (pueblo): nación indígena de Costa Rica.
Corobicí: rey indígena del siglo XVI en el noroeste de Costa Rica, también llamado Corevisí.